Finala Cupei Campionilor Europeni 1971 a fost un meci de fotbal, care a avut loc pe Stadionul Wembley, pe 2 iunie 1971. Ajax din Olanda a învins pe Panathinaikos din Grecia cu 2-0.

Detalii

Vezi și
Cupa Campionilor Europeni 1970–71
Cupa Intercontinentală 1971

Legături externe
1970-71 season at UEFA website

1971 în fotbal
1971